

Toponyme 
  est une commune française située dans le département de la Drôme en région Rhône-Alpes.

Hydronyme 
 Le  est une rivière affluente de l'Oule dans la Drôme provençale, donc un sous-affluent du Rhône par l'Eygues.